Бротей () — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:
 Бротей — син Тантала, тесть Дардана.
 Бротей — лапіт, якого було вбито на весіллі Пейрітоя.
 Бротей — кулачний боєць, який був гостем весілля Персея і загинув там.
 Бротей — син Гефеста і Афіни.

Персонажі давньогрецьких міфів